Dumitru Iliescu se poate referi la una din următoarele persoane:

Dumitru Iliescu (general) fost secretar general al Ministerului Apărării (1914-1916).
Dem Iliescu, poet și traducător (n. 1911 - d. 1988)
Dumitru Venicius Iliescu, fost director al Serviciului de Protecție și Pază (SPP) (7 mai 1990 - 21 noiembrie 1996).